Armando Lombardi, arcivescovo italiano
 Armando Lombardi, militare italiano della seconda guerra mondiale
 Armando Lombardi, calciatore italiano degli anni trenta